O Grande Prêmio da França de 2006 foi 5ª etapa do mundial de MotoGP de 2006. Aconteceu no fim de semana de 19 a 21 de maio nos 4.180 km do Bugatti Circuit na França.

MotoGP

250 cc

125 cc

GPs de MotoGP de 2006
Desporto na França em 2006
2006